Hauser är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arnold Hauser (1892–1978), ungersk-brittisk konsthistoriker
 Cole Hauser (född 1975), amerikansk skådespelare
 Eduard Hauser (född 1948), schweizisk längdskidåkare
 Erich Hauser (1930–2004), tysk skulptör
 Franz Hauser (1794–1870), österrikisk operasångare
 Jan Hauser (född 1985), schweizisk curlingspelare
 Julia Hauser (född 1994), österrikisk triathlet
 Kaspar Hauser (1812–1833), tyskt hittebarn 
 Lisa Hauser (född 1993), österrikisk skidskytt
 Marguerite d'Hauser (1720–1802), fransk indstriidkare
 Miska Hauser (1822–1887), österrikisk violinist
 Monika Hauser (född 1959), schweizisk gynekolog
 Otto Hauser, flera personer
 Otto Hauser (arkeolog) (1874–1932), schweizisk arkeolog
 Otto Hauser (författare) (1876–1944), österrikisk författare
 Paul Hausser (1880–1972), tysk militär SS-man
 Walter Hauser (1837–1902), schweizisk statsman
 Wings Hauser (född 1947), amerikansk skådespelare

 Hauser (auktor), flera olika

Se även 
 Hausen
 Hauser Berg, några olika berg 
 Hauser Bürgerwald, skog i Österrike
 Hauser Kaibling, berg i Österrike
 Endress+Hauser, företag inom styr- och reglerteknik

Tyska efternamn